Niemieckie urzędowe nazwy miejscowości położonych obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące do 1945 roku

Alfabetyczny spis miejscowości

Niemieckie nazwy miejscowości na Zamojszczyźnie 
Podczas I wojny światowej (nazwy stacji na linii kolejowej Bełżec-Trawniki):
 Szarowola – 
 Majdan Wielki – 
 Boża Wola – 
 Pniówek – 
Podczas II wojny światowej (wysiedlenie Zamojszczyzny):
 Horyszów – 
 Huszczka – 
 Pańska Dolina – 
 Płoskie – 
 Siedliska – 
 Sitaniec – 
 Skierbieszów – 
 Wysokie – 
 Zawada –

Zobacz też 
 niemieckie nazwy geograficzne w województwie zachodniopomorskim
 Komisja Ustalania Nazw Miejscowości

Przypisy

Bibliografia 
 Stanisław Rospond: Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej. Według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego. Cz. 1: polsko-niemiecka, cz. 2: niemiecko-polska. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław – Warszawa 1951.

Linki zewnętrzne 
 Indeks polskich i niemieckich nazw miejscowości z Polski i Rosji

niemieckie-polskie
Geografia historyczna Polski
Nazwy miejscowości w Polsce